Kuper ist der Familienname folgender Personen:

 André Kuper (* 1960), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Emil Albertowitsch Kuper oder Cooper (1877–1960), ukrainisch-russisch-US-amerikanischer Violinist und Dirigent
Harm Kuper (* 1966), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Hilda Kuper (1911–1992), simbabwische Anthropologin
 Peter Kuper (* 1958), US-amerikanischer Comiczeichner
 Rudolf Kuper, deutscher Prähistorischer Archäologe
 Simon Kuper (* 1969), britischer Journalist und Autor

Kuper bezeichnet:

 Kuper (Schiff), Doppelendfähre der kanadischen Reederei BC Ferries

Siehe auch:
 Cuper
 Cooper
 Couper
 Kupper